

Patronyme 
 Bernardo Dovizi da Bibbiena, cardinal littérateur italien (1470-1520)
 Les Galli da Bibbiena ou Galli da Bibiena, les membres d'une famille d'artistes italiens originaire de la ville du même nom, architectes et scénographes des .

Toponyme 
 Bibbiena est une commune italienne de la province d'Arezzo.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme